Cet article présente une liste des municipalités du Nouveau-Mexique. Elle recense toutes les municipalités incorporées de chaque catégorie en date de . Ces municipalités sont classées par ordre alphabétique dans un tableau triable contenant leur type, leur nom officiel, et les données démographiques de Bureau du recensement des États-Unis issues du recensement de 2010 visant à refléter leurs places en ce qui concerne la superficie et la population.

Géographie 
Le Nouveau-Mexique est un État situé dans l'Ouest des États-Unis. Selon le recensement de 2010, il s'agit du  le moins peuplé avec , mais du  le plus vaste avec  de terres. L'État est divisé en 33 comtés et comporte 102 municipalités constituées en cités (cities), villes (towns) et villages (villages). Ces municipalités ne couvrent que  de la superficie émergée de l'État, mais elles abritent  de sa population.

En 2010, la municipalité du Nouveau-Mexique la plus peuplée est Albuquerque avec ses , tandis que la moins peuplée est Grenville avec . La plus grande municipalité est aussi Albuquerque, qui couvre , tandis que Virden est la plus petite avec .

Catégories de municipalités

Liste

Notes et références

Notes

Références 

Liste en rapport avec le Nouveau-Mexique
Nouveau_Mexique